La denominación Condado de Scotland puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Scotland, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Scotland, condado de Misuri.